Perejil de perro puede referirse a:

 el nombre común del género Aethusa; o
 el nombre común de la planta Conium maculatum.